

Araldica 

 Famiglia Damiani – antica e nobile famiglia italiana con stemma identitario

Aziende
 Damiani – impresa nel settore della gioielleria

Persone
 Abele Damiani – deputato
 Alberto Damiani – antifascista
 Alessandro Damiani – scrittore e giornalista
 Alex Damiani – cantante e attore
 Amasi Damiani – regista, scrittore e sceneggiatore italiano
 Claudio Damiani – poeta
 Damiano Damiani – regista, scrittore e attore
 Damiano Damiani (organaro) – presbitero e organaro
 Dario Damiani – senatore
 Donatella Damiani – attrice ex fotomodella
 Enrico Damiani – slavista
 Enrico Grassi Damiani – orafo e imprenditore
 Ernesto Damiani – docente universitario e scienziato d'informatica
 Felice Damiani – pittore
 Francesco Damiani – pugile
 Fulvio Damiani – giornalista della RAI
 Giordano Damiani – cestista
 Giovanni Maria Damiani – garibaldino della spedizione dei Mille
 Giuseppe Damiani detto Oscar – calciatore
 Giuseppe Damiani Almeyda – ingegnere
 Guglielmo Felice Damiani – poeta e pittore
 José Luis Damiani – tennista uruguaiano
 José Pedro Damiani – politico uruguaiano e dirigente sportivo
 Joseph Damiani – scrittore, sceneggiatore e regista francese naturalizzato svizzero
 Juan Pedro Damiani – dirigente sportivo uruguaiano e figlio di José Pedro
 Licio Damiani - critico d'arte, saggista e giornalista della RAI
 Lino Damiani – attore e regista
 Luca Damiani – ciclista
 Luciano Damiani – scenografo, costumista e regista teatrale
 Luigi Damiani – ideologo e giornalista anarchico
 Nicola Damiani – sindaco di Bari
 Paolo Damiani – musicista jazz
 Paolo Alfonso Damiani – rugbista
 Pier Damiani – dottore della Chiesa
 Pier Damiani D'agata – giornalista della RAI
 Rudolph Damiani – batterista statunitense soprannominato "Chip"
 Sébastien Damiani – pianista e compositore francese
 Ugo Damiani – deputato costituente
 Victor Damiani – baritono uruguaiano
 Vitale Damiani – soprano

Sport
 Estadio Contador Damiani – stadio di Montevideo
 Damiani Futures Cup – torneo per tennisti professionisti